Les élections municipales québécoises de 2003 se déroulent le . Elles permettent d'élire les maires et les conseillers de chacune des municipalités locales du Québec, ainsi que les préfets de quelques municipalités régionales de comté.

Bas-Saint-Laurent

Albertville

Esprit-Saint

Grand-Métis

Grosses-Roches

La Pocatière

La Rédemption

La Trinité-des-Monts

Lac-des-Aigles

Notre-Dame-des-Neiges

Notre-Dame-des-Sept-Douleurs

Packington

Padoue

Rivière-Ouelle

Saint-Adelme

Saint-Alexandre-de-Kamouraska

Saint-Alexandre-des-Lacs

Saint-Anaclet-de-Lessard

Saint-Arsène

Saint-Bruno-de-Kamouraska

Saint-Clément

Saint-Cléophas

Saint-Cyprien

Saint-Damase

Saint-Denis

Saint-Donat

Saint-Épiphane

Saint-Eusèbe

Saint-François-Xavier-de-Viger

Saint-Germain

Saint-Honoré-de-Témiscouata

Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup

Saint-Jean-de-Dieu

Saint-Jean-de-la-Lande

Saint-Joseph-de-Lepage

Saint-Juste-du-Lac

Saint-Léandre

Saint-Léon-le-Grand

Saint-Mathieu-de-Rioux

Saint-Narcisse-de-Rimouski

Saint-Octave-de-Métis

Saint-Pascal

Saint-Paul-de-la-Croix

Saint-Philippe-de-Néri

Saint-Ulric

Saint-Valérien

Saint-Vianney

Saint-Zénon-du-Lac-Humqui

Sainte-Angèle-de-Mérici

Sainte-Félicité

Sainte-Florence

Sainte-Françoise

Sainte-Hélène

Saint-Irène

Sainte-Jeanne-d'Arc

Notes et références 

 Résultats par municipalité —  Directeur général des élections du Québec

Résultat, Bas-Saint-Laurent
Histoire du Bas-Saint-Laurent
 Résultat